Майкеев — казахская фамилия; имеет женскую форму Майкеева. Происходит от личного имени Майкей.

Известные представители 
 Майкеев, Багдат Абдыкадырович (р.1953) — заместитель министра обороны Республики Казахстан, генерал-майор (2005).
 Майкеев, Мурат Жалелович (р.1959) — Главнокомандующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Республики Казахстан, генерал-лейтенант (2011).